Der Skisprung-Weltcup 2007/08 (offizieller Sponsorname: e-on Ruhrgas FIS Weltcup Skispringen 2007/08) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 30. November 2007 und dem 16. März 2008 an 20 verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 28 Einzel- und vier Teamwettbewerben geplant. Einer der Team- und sechs der Einzelwettbewerbe mussten abgesagt oder abgebrochen werden. Während fünf Einzelspringen nachgeholt werden konnten, mussten der Team- und einer der Einzelwettkämpfe ersatzlos bleiben, sodass 27 Einzel- und drei Teamwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung konnte der Österreicher Thomas Morgenstern erringen, auf dem zweiten und dritten Platz folgten sein Landsmann Gregor Schlierenzauer und der Finne Janne Ahonen. Der Titelverteidiger Adam Małysz aus Polen belegte den zwölften Platz. Die Nationenwertung gewann mit der Rekordpunktzahl von 6734 Zählern zum vierten Mal in Folge Österreich, vor den Teams aus Norwegen und Finnland.

Reglement-Änderungen 
Die Anzahl der vorqualifizierten Springer wird von bisher 15 auf zehn reduziert. Der beste nicht vorqualifizierte Springer erhält als Sieger der Qualifikation ein blaues Trikot, das er für die Dauer des Wettbewerbs trägt und ein Preisgeld von 2000 Euro. Gleichzeitig wurde die Anzahl der maximalen Startplätze pro Nation von acht auf sieben herabgesetzt, indem der zusätzliche Startplatz für den Weltcupführenden außerhalb der nationalen Quote gestrichen wurde. Außerdem wurde ein Mindestalter von 18 Jahren für Vorspringer bei Skiflug-Wettbewerben eingeführt. Die Richtlinien für die Sprungrichter wurden verändert, sodass unter anderem bei Stürzen mehr Punkte abgezogen werden. Das Amt des Assistenten des Technischen Delegierten wird nun abwechselnd von vier semiprofessionell angestellten Offiziellen ausgeführt. Diese reisen bereits mehrere Tage vor Beginn des Wettkampfes an und sollen den Veranstalter bei der Präparierung der Schanze unterstützen.

Die Vorgaben für Sprunganzüge wurden verändert, diese müssen nun über einen festen Kragen und leicht verkürzte Ärmel verfügen. Bei der Vierschanzentournee trägt der in der Gesamtwertung Führende in dieser Saison erstmals ein gelbes Trikot.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht 

1 Ersatz für das wegen Schneemangels abgesagte Springen in Kranj.2 Ersatz für das wegen schlechten Wetters abgesagte Springen in Innsbruck.3 Das Springen wurde nach dem Sturz von Bjørn Einar Romøren und wegen starken Regens nach dem ersten Durchgang abgebrochen.4 Ersatz für den am Vortag wegen starken Windes abgebrochenen Wettkampf, nur ein Wertungsdurchgang.5 Das Springen wurde wegen starken Windes von Samstag auf Sonntag verschoben und ebenfalls wegen Windes nach einem Wertungsdurchgang abgebrochen.6 Ersatz für das wegen starken Windes abgebrochene Springen in Lahti.

Einzelergebnisse 

Legende

Wertungen

Trainer der teilnehmenden Nationen 

Am Weltcup nehmen Springer aus 22 Ländern teil, die von folgenden Cheftrainern betreut werden:

Der polnische Cheftrainer Hannu Lepistö wurde am 14. März 2008, drei Tage vor Saisonende, vom polnischen Skiverband entlassen und Co-Trainer Łukasz Kruczek als Interimscoach eingesetzt. Der Vertrag von Tommi Nikunen mit dem finnischen Verband wird nicht verlängert. Peter Rohwein trennt sich zum Saisonende vom deutschen Skiverband im beiderseitigen Einvernehmen, sein Nachfolger wird Werner Schuster, der wegen des deutschen Angebots in der Schweiz nach nur einem Jahr kündigte. Neuer Trainer der Schweiz wird der bisherige B-Kader-Verantwortliche Martin Künzle. Ari-Pekka Nikkola beendet sein Engagement in Slowenien und wird durch seinen Vorvorgänger Matjaž Zupan ersetzt.

Karriereenden 
Am 23. November 2007, eine Woche vor Saisonbeginn, erklärte der Finne Risto Jussilainen wegen schlechter Trainingsresultate seinen Rücktritt vom aktiven Leistungssport.

Zum Ende der Saison beendeten folgende Springer ihre aktive Karriere:

 
 
 
 
 
 
 

Darüber hinaus gab Janne Ahonen seinen Rücktritt bekannt, kündigte jedoch während der Folgesaison sein Comeback zur Saison 2009/2010 an.

Siehe auch 
Skisprung-Grand-Prix 2007
Skisprung-Continental-Cup 2007/08

Weblinks

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 2007/08
2007/08